Mirosław Włodarczyk – profesor nauk technicznych (data nadania tytułu: 1989) specjalizujący się w innowacjach ekologicznych i transferze technologii
 Mirosław Włodarczyk – doktor habilitowany nauk prawnych
 Mirosław Włodarczyk (ur. 24 lutego 1959) – lekkoatleta, skoczek wzwyż

Przypisy